Tenisový turnaj ATP ATP Studena Croatia Open Umag 2009 se konal ve dnech 27. července - 2. srpna ve chorvatském Umagu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Croatia Open Umag